Колонија ел Ваље има више значења:

 Колонија ел Ваље (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија ел Ваље (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику